Die Aetosauria („Adlerechsen“), auch als Stagonolepididae bezeichnet, sind ein Taxon ausgestorbener, mittelgroßer, pflanzenfressender und schwer gepanzerter Archosaurier aus der späten Trias.

Fossile Überreste der Aetosauria wurden in Europa, unter anderem in Baden-Württemberg (Murrhardt und Weißer Steinbruch), Grönland, in den Vereinigten Staaten, in Argentinien, Brasilien, Marokko und auf Madagaskar gefunden. Die bedeutendsten Fundorte sind die Chinle-Formation in den USA, wo Desmatosuchus gefunden wurde und Elgin in Schottland, woher Aetosaurus und Stagonolepis stammen. Meistens sind nur die Knochenplatten der Panzerung als Fossilien erhalten.

Die Aetosauria starben am Ende der Trias (vor 203,6 Millionen Jahren) zusammen mit vielen anderen an Land lebenden Wirbeltieren aus. Spurenfossilien, die  den Aetosauriern zugeordnet werden, könnten auf ein Überleben des Taxons bis in den Jura oder sogar bis zur Unterkreide hinweisen.

Merkmale 
Der Kopf der Aetosaurier ist im Verhältnis zum Körper klein. Er ist vorn abgestumpft und diente vielleicht dazu wie Schweine im Boden nach Rhizomen und Wurzeln zu suchen. Die kleinen Zähne waren blattförmig und typisch für Pflanzenfresser. 

Aetosaurier hatten krokodilartige, massive, mit großen, viereckigen Platten gepanzerte Körper. Die Platten waren vermutlich mit Horn bedeckt. Der Schwanz war lang, ähnlich dem der Krokodile. Die Hinterbeine der Aetosaurier waren länger als die Vorderbeine. Einige Formen, wie Desmatosuchus waren durch lange Stacheln an den Flanken zusätzlich geschützt. Aetosaurier wurden ein bis drei Meter lang, die größten Arten bis zu fünf Meter.

Innere Systematik 

Kladogramm nach Parker et al. (2008):

Quellen

Literatur 
 Robert L. Carroll: Paläontologie und Evolution der Wirbeltiere. Thieme, Stuttgart u. a. 1993, ISBN 3-13-774401-6.

Einzelnachweise

Weblinks 

 University of California Museum of Paleontology: Introduction to the Aetosauria
 The Paleobiology Database: Aetosauria
 Palæos: Aetosauridae
 

Crurotarsi
Ausgestorbenes Reptil
Crurotarsi (Archosaurier)

el:Αετόσαυρος